Церковь Бориса и Глеба (Подол) — православный храм, который был построен на Подоле в Киеве (ул. Борисоглебская, 10) в 1692 году и снесён в 1930-е годы.

История 
Изначально на месте церкви находился деревянный католический костёл. Вдальнейшем костел был перенесён на Левобережье, а на его месте была построена деревянная церковь. В 1692 году вместо деревянной церкви была построена каменная Борисоглебская церковь. Деньги на её строительство выделил полковник Григорий Коровки-Вольский.

В 1738—1739 годах храм был расписан В. Романовичем и Ф. Каменским. В 1802 году с северной стороны был пристроен алтарь. Затем была возведена ампирная колокольня по проекту архитектора Андрея Меленского.

Протоиерей Михаил Емельянович Едлинский служил священником до закрытия церкви.

Примечания

Литература 
 Захарченко М. М. Киев теперь и прежде. Киев, типография С. Кульженко, 1888;
 Шероцкий К. В. Киев. Путеводитель. Киев, типография С. Кульженко,1917;
 Ернст Ф. Л. Київ. Провідник. Київ, 1930.

Ссылки 
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Подоле (Борисоглебская)

Киев
Храмы, построенные в 1692 году
Храмы, снесённые в 1932 году
Утраченные культовые сооружения Киева
Здания и сооружения Украины, построенные в 1690-е годы
XVII век в Киеве